Funkenberg ist der Name von Bergen und Erhebungen:

in Deutschland (sortiert nach Höhe):
 Funkenberg (Fränkische Alb) (560 m), bei Prebitz, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Funkenberg (Rhön) (476,1 m), bei Oberwaldbehrungen, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern